Ге́нрих Моисе́евич (Мовсе́сович) Каспаря́н (; 27 февраля 1910, Тифлис, Российская империя — 27 декабря 1995, Ереван, Армения) — армянский, ранее советский, шахматист и . Мастер спорта СССР (1936), международный мастер (1950), заслуженный мастер спорта СССР (1956), гроссмейстер (1972) и международный арбитр по шахматной композиции (1956), заслуженный деятель физической культуры и спорта Армянской ССР (1968). За рубежом его фамилию часто пишут как Gasparyan.

Десятикратный чемпион Армении по шахматам (1934—1956), трёхкратный чемпион Тбилиси. 4 раза участвовал в финалах чемпионатов СССР.

Участник Великой Отечественной войны.

Каспарян — автор свыше 400 шахматных этюдов, из которых 240 отмечены призами на конкурсах (70 — первыми призами). Победитель шести чемпионатов СССР по шахматной композиции по разделу этюдов. Автор многих книг по истории шахматного этюда.

За достижения в области шахмат награждён медалью «За трудовую доблесть» (1957).

Рейтинг в «Альбомах ФИДЕ» — 175,83.

Спортивные результаты

Результаты по шахматной композиции

Избранные этюды 

Решение.
1. Сg5! b3
2. Лd2+ Крa1
3. f7
Ошибочно 3. Сe3? b2+ 4. Л:b2 Л:f6 5. Сd4 Лf1+ 6. Крc2 a3! 7. Лb1+ Крa2 8. Л:f1 пат.
3… Л:g5!
Если 3…a3, то 4. Лd1 Лd6 5. f8Ф b2+ 6. Крc2+ Л:d1 7. Ф:a3×
4. f8Ф Лg1+
5. Лd1 Лg2!
6. Фa3+ Лa2
7. Лd2!! Л:a3
Если 7…b2, то 8. Ф:b2+ Л:b2 9. Л:b2 a3 10. Лb1+! Крa2 11. Лb8 Крa1 12. Крc2 a2 13. Крb3 Крb1 14. Крa3+ Крa1 15. Лh8 и 16. Лh1+ с выигрышем.
8. Лb2! Лa2
9. Лb1×

Свои художественные принципы в этюдном творчестве Каспарян сформулировал в книге «Тайны этюдиста» следующим образом.

Хочется обратить внимание начинающих составителей на необходимость строжайшей экономии материала. Это относится как к вступительной игре, так и, в ещё большей степени, к финальной позиции. Финальная позиция должна быть предельно экономичной, кристально чистой… Чрезмерные усложнения и маскировки замысла в ущерб построению этюда и чёткости игры могут принести отрицательные результаты. Композитор должен применять этот важный принцип в тесной связи с другими требованиями.

Награды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 орден Отечественной войны II степени (1985)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1957 год).

Сочинения 
 Избранные этюды и партии. — Ереван: Айпетрат, 1959. — 244 с., 3 л. портр.
 Позиционная ничья. — Москва: Физкультура и спорт, 1962. — 101 с.
 Шахматные этюды: Доминация.— Ереван : Айастан, 1972—1974.
 Т. 1. 1972. 256 с.
 Т. 2. 1974. 351 с.
 Domination in 2,545 endgame studies. — М.: Raduga Publishers, 1987. — 542 c.— ISBN 5-05-001595-2
 Этюды. — Москва: Физкультура и спорт, 1972. — 199 с.
 555 этюдов-миниатюр.— Ереван: Айастан, 1975. — 303 с.
 Позиционная ничья.— 2-е изд., перераб. — Москва: Физкультура и спорт, 1977. — 144 с.
 Развитие этюдных идей. — Ереван: Айастан, 1979. — 343 с.
 Сила пешки. — Ереван: Айастан, 1980. — 352 с.
 Замечательные этюды. — Ереван: Айастан, 1982. — 328 с.
 
 Сборник этюдов и партий. — Ереван: Айастан, 1987. — 351, [1] с.
 Этюды, статьи, анализы. — Москва: Физкультура и спорт, 1988. — 285, [2] с. ISBN 5-278-00051-1.

Примечания

Литература 
 
 Акопян Г. Е. Волшебник шахмат. — Ереван: Айастан, 1981. — 215 с.
 
 Чатинян Р. А.  Созвездие армянских гроссмейстеров. — Ереван, 2004. — С. 73-82.

Ссылки 

 Статистика на сайте Sport-stat.ru 

Шахматисты СССР
Шахматисты Армении
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Международные мастера по шахматам
Судьи всесоюзной категории по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции